Il doppio  dello  SA Tennis Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

James Cerretani e Adil Shamasdin hanno battuto in finale Scott Lipsky e Rajeev Ram 6–3, 3–6, [10–7].

Teste di serie

  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (finale)
  Dustin Brown /  Rogier Wassen (primo turno)

  Johan Brunström /  Ken Skupski (primo turno)
  Jamie Murray /  Alexander Peya (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

SA Tennis Open 2011